Pano peut faire référence à :

Culture et langue 
 le páno, une des langues panoanes, une famille de langues amérindiennes d'Amérique du Sud, parlées en Amazonie, dans l'ouest du Pérou et au Brésil.
 le peuple pano, également désigné comme le peuple chimane, en Bolivie.

Personnes 
 Panajot Pano, joueur de football albanais.

Géographie 

 Pano, localité de la commune de Graus en Espagne ;
 Pano, commune rurale du Burkina Faso.

Pano